Golden Loop, een achtbaan van het type Shuttle Loop in het Zuid-Afrikaanse attractiepark Gold Reef City. Stond eerst in Carowinds onder de naam White Lightnin'
White Lightnin' (film), een film uit 2009 van Muse Watson
White Lightnin'(duo), een project van violist Byard Ray en banjospeler Obray Ramsey
White Lightning, een liedje van George Jones geschreven door The Big Bopper (J.P. Richardson)